Menú, puede significar en cualquier caso una elección que tiene que hacer una persona entre un conjunto de posibilidades. Además, puede hacer referencia a:

 Menú, servido como elección en los restaurantes. 
 Menú del día, un selección preparada dentro de una oferta limitada y bajo un similar precio.
 Menú de la casa, la selección que ofrece la especialidad de la casa. Suele ser de contenidos especiales y de precio favorable.
 Menú, suplemento del diario mexicano El Universal.
 En informática, un Menú suele ser una ventana con diferentes opciones.
 Menú, un programa de televisión chileno.
 En la historia militar, la Operation Menu.
 Menu' en la mitología egipcia, Min'' es un dios lunar, de la fertilidad y la vegetación, dios de la lluvia, protector de los comerciantes y los mineros.